Перфильево — название населённых пунктов в России:

 Перфильево — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Перфильево — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Перфильево — деревня в Сандовском районе Тверской области.